Little Bay – miejscowość w Sint Maarten;
 Little Bay – miejscowość w Australii, w aglomeracji Sydney;
 Little Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Yarmouth.